SAV může znamenat:
 Slovenskou akademii věd – nejvyšší slovenská vědecká instituce
 Soubor SAV sloužící k ukládání postupu v počítačových hrách
 IATA kód letiště Savannah/Hilton